Габор Андреански (; 1 августа 1895 — 20 ноября 1967) — венгерский ботаник, палеоботаник, член-корреспондент Венгерской Академии наук с 1945 года.

В 1929 году получил профессорское звание и должность главного ботаника Венгерского национального музея (ныне Венгерский музей естественной истории). В 1945 году Габор Андреанский возглавил кафедру ботаники в Будапештском университете. На этой должности он проработал до 1952 года, когда был уволен по идеологическим причинам. Вероятно, коммунистический режим, установившийся в Венгрии в то время, не устраивало его благородное происхождение — профессор был сыном известного венгерского политика барона Габора Андреанского.

Научная деятельность 
Научная деятельность была сосредоточена в области флористики те фитогеографии. Изучал флору Средиземноморья, совершил экспедиции на Сардинию, Сицилию, Апеннинский и Балканский полуострова, в Алжир, Марокко, Тунис, Мавританию, а также в Альпы, Карпаты. Габор Андреанский первый начал изучение флоры кайнозойской эры, в частности миоценового периода.

Основные труды 
 Plantae ia Africa Boreali lectae II—III. Pécs: Dunántúl. 1937—1941.
 Az éghajlat megváltozásának hatása a növényzetre. Budapest: Stephaneum. 1939.
 Adatok Tunisz és Kelet-Algéria növényföldrajzához. Budapest: Bethlen Gábor. 1939.
 Száras növények. Budapest: Egyetemi ny. 1941.
 A növények elterjedése. Budapest: Egyetemi ny. 1941.
 A Földközi-tengervidék növényzetének biológiai spektrumáról. Budapest: Szent István Akadémia. 1941.
 Ősnövénytan. Будапешт: Akadémiai. 1954.
 Die Flora der sarmatischen Stufe in Ungarn: Die paläoökologischen und zönologischen Beziehungen ihrer Entwicklungsgeschichte. Будапешт: Akadémiai. 1959.
 Contributions à la connaissance de la flore de l’oligocène inférieur de la Hongrie et un essai sur la reconstitution de la végétation contemporaine. Будапешт: Akadémiai. 1959.
 On the Upper Oligocene of Hungary: Analysis of the site at the Wind Brickyard, Eger. Будапешт: Akadémiai. 1966.

Литература 
 Magyar életrajzi lexikon I. (A-K). ed. Kenyeres, Ágnes. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1967. p. 35.
 Magyar nagylexikon II. (And-Bag). ed. Élesztős, László, Rostás, Sándor. Budapest. Akadémiai Kiadó. 1994. p. 28.
 Magyarország a XX. században IV.: Tudomány — Műszaki és természettudományok. ed. Kollega Tarsoly, István. Szekszárd. Babits. 1999. гг. 486 и 489.
 Andreánszky Gábor életrajza a Magyar Természettudományi Múzeum honlapján

Ботаники Венгрии
Члены Венгерской академии наук